Rathjen ist der Familienname folgender Personen: 
 Carl Rathjen (1855–1919), deutscher Landschaftsmaler
 Friedhelm Rathjen (* 1958), deutscher Übersetzer, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Gabriele Rathjen (?–2020), Mutter und Opfer des Hanauer Massenmörders
 Henning Rathjen (* 1948), deutscher Trabrennfahrer, Trainer im Trabrennsport und Pferdezüchter
 Jan Rathjen (* 1975), deutscher Basketballfunktionär
 Sebastian Rathjen (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Tobias Rathjen (1977–2020), Täter des Anschlags in Hanau 2020
 Uwe Rathjen (1943–2019), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Ratjen
 Rathgen